Le Chessenta est un pays fictif de Féérune appartenant au monde de campagne des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il est inspiré de la Grèce antique.

C'est un pays composé de cités-états, peu unies entre elles, parfois même ennemies. Les aventuriers et les compagnies de mercenaires ont toujours du travail au Chessenta, et on peut y trouver l'occasion de devenir un héros de guerre.

Le Chessenta a une forte population de nains et de demi-orcs. Les elfes sont quant à eux peu appréciés, donc rares. On nomme les habitants les Chessantais ou les chessentiens (nom donné par les étrangers).

Géographie 
Chessenta se situe sur un grand plateau, une plaine fertile entourant la grande Baie de Chessenta, dans le sud-ouest de la Mer des étoiles déchues. La baie donne naissance à un delta marécageux, où vivent des rats-garou et des crocodiles-garou.
Le plateau offre un lac calme, riche en poisson, appelée Mer Akana. Les terres au sud de ce grand lac sont les terres cultivables parmi les plus riches de tout Féérune.
Des montagnes escarpées et des hautes terres accidentées délimitent les frontières orientale (montagnes des Chasseurs Célestes et le mont volcanique Thulban, où règne un dragon vert), australe et occidentale (les pics Akana).

Histoire 
Le Chessenta a passé des siècles à résister aux tentatives d'annexion de l'Unther. La lutte fut menée par le héros de guerre Tchazzar (un dragon rouge métamorphosé en humain). Ce dernier, audacieux, essaya même de conquérir Unther pendant près d'un siècle, mais le Chessenta n'a jamais eu les ressources militaires suffisantes.
La nation, déchirée par les intrigues entre les villes, est devenue dépendante des compagnies de mercenaires.
Chessenta s'est ensuite rapidement lacée dans le commerce maritime.

Gouvernement

Cités importantes 
 Cimbar ( h.)
 Soorenar ( h.)
 Luthcheq ( h.)
 Akanax ( h.)
 Airspur ( h.)

Coutumes 
Le peuple aime la vie et chaque journée qui passe. Les étrangers les voient parfois comme un peuple d'ivrognes ou de fêtards dans le meilleur des cas, quand ils ne sont pas en guerre contre leurs voisins.
Les Chessentiens apprécient l'art et sont de grands admirateurs du théâtre. En nombre, la profession de barde vient donc juste après celle de guerrier.
Le sport national est la lutte, et chaque enfant en connait les rudiments.

Les dirigeants du Chessenta sont des soldats à la retraite. Le titre de héros de guerre, très rare, est l'un des plus grands honneurs qu'une personne puisse recevoir.

Les Chessentiens pratiquent l'esclavage même si cela reste moins répandu qu'en Unther et en Mulhorande. À la différence de ces pays, un propriétaire d'esclave peut rendre la liberté à son serviteur, le plus souvent au terme d'un travail exceptionnel. Les esclaves sont maintenus dans l'illettrisme à l'exception de ceux de Cimbar. La classe moyenne de Chessenta (la plus importante) contrôle la masse monétaire du pays. Le gouvernement encourage la prospérité pour tous, donc les taxes sur le revenu restent hautes.

Religion 
Chessenta est souvent surnommé le "Pays du Seigneur du Matin" par les étrangers, un terme honorant pour les fidèles de Lathandre. De nombreux sages pensent désormais que la terre de Chessenta est le berceau de la foi. Chessenta possède de nombreux autels et temples dédiés au Seigneur de l'Aube, mais à cause de l'appartenance du pays au bloc des Vieux Empires, la majorité des branches de la foi ignorent la suprématie du Chessenta.
Au Chessenta, la foi de Lathandre n'est pourtant pas perçue comme une sorte de religion d'état. Le Seigneur de l'Aube est bien sûr la plus importante déité et le chef du panthéon. Mais il a perdu beaucoup de pouvoir depuis quelques siècles au profit des dieux de Féérune (comme Chauntéa) et de certains intermédiaires (Assuran et Tchazzar).
Les chessentais voient Lathandre comme le chef des dieux, le roi du panthéon. Influencé par le règne Unthérique et sa théologie, les chessentais voient Lathandre comme le patriarche, avec Ceres/Chauntéa à ses côtés. Les autres dieux possèdent des niveaux d'adoration et de puissance variés selon le lieu (à Cimbar, Tchazzar et Azuth sont plus vénérés qu'Assuran et Anhur, ce qui est le contraire à Akanax...)

En plus de Chauntéa et Lathandre, les autres dieux vénérés par le peuple sont Gond, Lliira et Milil pour les fêtes, Sunie, Tymora et Waukyne, mais aussi Talos et Umberlie.

D'autres problèmes sont posés par les "héros", des manifestations locales d'un pouvoir discutable. Plusieurs de ces héros ne sont que des êtres antiques adorés par les Turamis, d'autres n'ont jamais existé... sauf dans les fables et les mythes.

Parmi eux, on trouve Aeolus le Gardien des Vents, Chiron le médecin, Cymbaril, Dionysius le vigneron, Hestia la sage-femme, Janus le garde, Mithras le soldat, et Tchazzar le Père-Dragon, Protecteur de Chessenta.

De nombreux dieux de Féérune ont usurpé l'identité de ces héros pour augmenter leur pouvoir dans les Vieux Empires.

Enfin, il existe un nombre d'esprits mineurs et de pouvoirs liés à des régions spécifiques du Chessenta, comme des rivières, des collines ou des arbres. Similaires de nature aux esprits du Rashemen, ces entités se focalisent sur des évènements précis ou des histoires. Leur nombre a été réduit avec le temps. L'esprit de la rivière Ilissos en est un exemple. Certains sages pensent que l'essence de puissants druides et sorciers Turamis sont liés à jamais à certains lieux, une sorte de lichification naturelle.

Région des Royaumes oubliés

en:List of Forgotten Realms nations#Chessenta